Bajanhongor (provincie), een provincie in Mongolië
Bajanhongor (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie